Майли — женское имя в англоязычных странах. Это имя было на 278-м месте среди самых популярных имен, данных новорожденным девочкам, родившихся в Соединенных Штатах в 2007 году.

Происхождение 
Имя образовалось от  — «улыбка».

Самым известным носителем имени можно считать американскую актрису и певицу Майли Сайрус, которую отец, американский кантри-певец и актёр Билли Рэй Сайрус ласково называл "Смайли" (с англ. - Улыбка) из-за того, что она часто улыбалась.

Имена персонажей 
Майли также используется в качестве мужского имени для персонажа Майли Бирн (актер Мик Лалли) в ирландском сериале Glenroe.

Примечания 

Английские женские имена